Casa Elegante (originalmente House Fancy) es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6.

Sinopsis 
Calamardo se prepara para sentarse a ver televisión, al prenderla empieza su programa favorito Casa Elegante cuando en eso suena su teléfono, luego se dirige a contestar pero cuando contesta se sorprende al saber que es Calamarino (su rival de siempre de la secundaria) y le pregunta a Calamardo si está viendo el programa Casa Elegante, por eso le pregunta a Calamarino si estaba viendo Casa Elegante y voltea hacia la televisión dándose cuenta de que Calamarino estaba en el programa con Nicholas Whithers tirando así su taza de té hacia el suelo, lo cual se quiebra y después estalla de envidia viendo que la casa de Calamarino es 3 veces más alta y mejor que la suya, después de un tour de la casa de Calamarino, Calamardo llama a la casa de Calamarino y se queja con Nicholas Whithers que su casa es mejor y más elegante que la de Calamarino, es entonces que le dice que estará en su casa dentro de 2 horas con sus camarografos, entonces Calamardo se alarma porque aún no se lava el "cabello" (nótese que Calamardo no tiene cabello) y también por la mancha en el suelo del té que tiro con toda y taza y después intenta limpiar y mejorar otras cosas de su casa pero se alarma más porque no lograra dejar todo bien a tiempo. 

Entonces Bob viéndolo desde la ventana le dice que si lo corre como le ayudara a arreglar la casa y Calamardo viendo el reloj acepta que lo ayude y lo pone a limpiar la pared pero arruina toda la sala, entonces tocan la puerta, después le dice a Bob que vaya por la aspiradora, luego se pone a aspirar por él, pero le quita una pieza que hace que la aspiradora aspire todo lo de la sala, Bob intenta apagar la aspiradora pero lo aspira también a él, llega Patricio abriendo la puerta y se mete al baño de Calamardo, cuando sale le dice a Calamardo que no entre en un par de días o semanas, cuando el inodoro sale del baño de Calamardo suplicando que termine con su dolor y se le tira a los brazos y le dice que tenga piedad de su alma, después la aspiradora explota con toda la casa dejando así la casa destruida pero cuando el conductor del programa ve su casa, le dice que es un nuevo tipo de elegancia y le dice que su casa será presentada en un especial de una hora de Casa Elegante y que Calamardo será el príncipe del año de Casa Elegante mientras que Calamarino termina en el suelo llorando.

Referencias culturales 
 La canción Rolling Stones Standup puede oírse al inicio y al final del episodio.
 Hay efectos 3D cuando pasan openings del programa Casa Elegante, por ejemplo, hay un pájaro.
 Alton Brown le da la voz a Nicholas Whithers, quien este primero conduce los programas Good Eats y Iron Chef America de Food Network.
 Nicholas Whithers es el nombre de un juego de palabras en Nickelodeon, Inc.

Personajes
Bob Esponja
Patricio Estrella
Calamardo Tentáculos
Nicholas Whithers
Calamarino Elegante

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008